Зені́т (, , ): 

 Зеніт — умовна точка перетину вертикальної лінії чи нормалі до поверхні земного еліпсоїда з небесною сферою 
 «Зеніт-2» — українська ракета космічного призначення середнього класу сімейства «Зеніт» 
 «Зеніт-3SL» — ракета-носій
 «Зеніт-3SLBФ» — модифікація ракети «Зеніт-3SLБ»
 «Зеніт-3SLБ» — модифікація ракети «Зеніт-3SL»
 «Зеніт-2SLБ» —  ракета космічного призначення, яка входить до сімейства ракет «Зеніт», що використовують нетоксичні компоненти палива (рідкий кисень і гас РГ-1) 
 Зеніт-прилад — прилад вертикального (прямовисного) візування
 «Зенит» — популярна марка радянських дзеркальних фотоапаратів
 Зеніт — пасажирський залізничний зупинний пункт Київського залізничного вузла Південно-Західної залізниці
 Зеніт — пасажирський залізничний зупинний пункт Мінського відділення Білоруської залізниці у Мінській області
 Zenith SA — швейцарський виробник годинників
 «Зеніт» — радянське добровільне спортивне товариство.
 «Зеніт» — колишній футбольний клуб з Харкова. Виступав у Кубку СРСР 1938 року 
 «Зеніт» — футбольний клуб з Санкт-Петербурга
 «Зеніт» — назва футбольного клубу «Алга» (Бішкек) в 1947—1949 роках
 Zenith Electronics — американський бренд телевізорів, радіоприймачів та іншої побутової техніки, який з кінця 1990-х належить корейській компанії LG Electronics 
 Zenit — агентство новин Католицької церкви, США.

Див. також 
Зенітна артилерія